Reverie (serial telewizyjny)
 Reverie (film)